Die Liga Vitalis 2008/09 war die 19. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 24. August 2008 und endete am 24. Mai 2009.

Die Saison wurde mit 16 Teams ausgetragen. Zwei Absteiger aus der  Primeira Liga und zwei Aufsteiger aus der IIª Divisão kamen dazu.

Teilnehmer

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2008/09
Fußballsaison 2008/09